Guèvremont et Guévremont

Germaine Guèvremont (Saint-Jérôme, Québec,  - Terrebonne, Québec, ), de son vrai nom Germaine Grignon, est une romancière québécoise surtout connue pour le roman Le Survenant.
Georges Guévremont est un homme politique canadien, député unioniste de Jeanne-Mance—Viger de 1948 à 1956.
Paul Guèvremont est un acteur et réalisateur québécois né le  et décédé le  à Montréal (Canada).